Santandrea è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Il cognome non presenta varianti.

Origine e diffusione 
Il cognome è presente prevalentemente nel bolognese, ravennate e forlivese, nel Piceno, a Roma e a Potenza.

Potrebbe derivare da un toponimo.

In Italia conta circa 797 presenze.

Persone

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani